Митинг несогласных — общее название публичных акций российских оппозиционно настроенных граждан (т.н. «несогласных»):

 Марш несогласных — публичные акции протеста (шествия и митинги) российской оппозиции 2006—2008 годов.
 Стратегия-31 — регулярные публичные акции в защиту свободы собраний (31 статьи Конституции РФ).